Патрик Джеральд Дагган (; род. 24 марта 1945), наиболее известен как Патрик Малахайд () — британский актёр, который сыграл множество ролей в кино и на телевидении.

Личная жизнь 
Малахайд родился в Рединге, Беркшире, в семье ирландских иммигрантов, его матери, кухарки, и отца, школьного секретаря. Он учился в Дуайской школе в Вулхэмптоне, Беркшире.

Карьера 
Его телевизионный дебют  состоялся в 1976 году в эпизоде «Полёта Герона», затем он снялся в эпизодах в «Законе Сазерленда», «Новых Мстителях» (1976) и «ITV: Театр» (1977). Затем он снялся в экранизации «Орла Девятого легиона» и своём первом фильме «Суини 2» в следующем году. В 1979 году он стал сниматься в роли сержанта Альберта "Весёлого Чарли" Чисхолма в популярном телесериале «Механик», он играл роль на протяжении 9 лет.

С тех пор он стал привычным лицом для телезрителей. Его телевизионные появления включают драмы «Поющий детектив» (1986) и «Ветер перемен» (1994), также он сыграл инспектора Родерика Аллейна, персонажа детективов Найо Марш, в 1993-94 годах. Среди его фильмов — «Уют и радость» (1984), «Месяц в деревне» (1987), «Служители закона» (1998), «Билли Эллиот» (2000) и «Выбор капитана Корелли» (2001). В 1999 году он появился в прологе фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» в роли швейцарского банкира по имени Лашез, работающего в Бильбао. Он играл мистера Райдера в киноадаптации 2008 года «Возвращения в Брайдсхед», сэра Монтагю в телефильме «Пять поросят» из серии «Пуаро Агаты Кристи», посла Полидори в фильме «Сахара», злодея Магнуса Крома в фильме «Хроники хищных городов».

Часто изображает злодеев.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
Официальный веб-сайт